Heinz Bauer pode referir-se a:
Heinz Bauer - oficial alemão
Heinz Bauer (matemático) - matemático alemão

Desambiguação